Andrea Ablasser (1983-), femme médecin allemande spécialiste du système immunitaire ;
 Ignaz Ablasser (1739-1799), peintre autrichien.